Востошма — топоним в России.

 Востошма — железнодорожная станция (населённый пункт) в составе Дмитриевского сельского поселения Галичского района Костромской области
 Востошма — остановочный пункт / пассажирская платформа, бывший разъезд, на линии 28-032 «Галич — Нерехта» Северной железной дороги, Костромская область Галичский район.
 Востошма — река в России, левый приток р. Челсма, Костромская область. Координаты 58°21’N 42°16’E.